– japońska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Mistrzyni czterech kontynentów (2014), medalistka finału cyklu Grand Prix oraz mistrzyni świata juniorów (2010). Zakończyła karierę 23 kwietnia 2017 roku.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Japońscy łyżwiarze figurowi
Japońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Nagoi
Urodzeni w 1994